Schürmann Architekten steht für folgende Architekturbüros:

 Schürmann Architekten (Münster)
 Schürmann Architekten (Stuttgart)

Siehe auch:
 SchürmannSpannel, deutsches Architekturbüro